Thimann ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth V. Thimann (1904–1997), britisch-US-amerikanischer Pflanzenphysiologe und Mikrobiologe
 Michael Thimann (* 1970), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Thiemann, Timann, Tiemann